Jakub Wójcicki – calciatore polacco
 Roman Wójcicki – ex calciatore polacco
 Susan Wojcicki – imprenditrice statunitense
 Włodzimierz Wójcicki – ex schermidore polacco